Portal of Sorrow è l'ottavo album in studio del progetto musicale black metal statunitense Xasthur, pubblicato nel 2010.

Tracce

Collegamenti esterni